Сотомайор () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виго. Занимает площадь 24,97 км². Население — 7144 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Soutomaior, Turismo Rías Baixas
 Castillo de Soutomaior

Муниципалитеты Понтеведры
Города Понтеведры